Il titolo può riferirsi a:
Misura per misura, opera teatrale di William Shakespeare.
Misura per misura (Mera spored mera), film del regista bulgaro Georgi Djulgerov, tratto da un romanzo di Svoboda Bachvarova.